Teobaldo Depetrini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Umberto Depetrini – ex calciatore italiano